Slovo letka může mít celou řadu významů: 

 peří – specializovaná ptačí pera umožňující ptákům létání
 letka (letecká jednotka) – základní bojová, administrativní a technická jednotka vojenského letectva
 Bezpečnostní letka – bývalý letecký policejní útvar
 21. základna taktického letectva  – letecká základna Vzdušných sil Armády České republiky
 211. taktická letka – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 212. taktická letka – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 213. výcviková letka – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 22. základna vrtulníkového letectva  – letecká základna Vzdušných sil Armády České republiky
 221. vrtulníková letka  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 222. vrtulníková letka  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 223. letka oprav letecké techniky  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 224. letka velení a řízení  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 225. letka bojového zabezpečení  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 226. letka logistické podpory  – součást Vzdušných sil Armády České republiky
 Historická letka republiky Československé 
 Letka (řeka) – ruská řeka
 Letka (Tomislavgrad) – ves v Bosně a Hercegovině
 Letka (cigarety) – značka československých cigaret
 Letky – část města Libčice nad Vltavou v okrese Praha-západ
 Holubova letka – specializovaná skupina penzionovaných žurnalistů

Externí odkazy